Onderdistrict in Indonesië
 Kebonagung (onderdistrict van Demak), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (onderdistrict van Pacitan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kebonagung (Bandongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (plaats in Demak), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (Tegowanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kebonagung (Kraksaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kebonagung (Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Kebonagung (Mejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kebonagung (plaats in Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Kebonagung (Ujungpangkah), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kebon Agung (doorverwijspagina)